Lâmpada incandescente —  dispositivo elétrico inventado por Thomas Edison
Lâmpada a óleo — antigo objeto no qual se deposita algum tipo de óleo combustível a fim de obter luz

Ver também 
 Lampião